Sechs Schiffe der Royal Navy trugen den Namen HMS Thunderer. Diese Schiffe waren:

 HMS Thunderer (1760), ein Linienschiff dritten Ranges, das 1780 abgewrackt wurde.
 HMS Thunderer (1776), ein als Ketch getakeltes Radeau, das 1777 auf dem Lake Champlain sank.
 HMS Thunderer (1783), ein Linienschiff dritten Ranges, das 1814 abgewrackt wurde.
 HMS Thunderer (1831), ein Linienschiff zweiten Ranges, das seit 1863 als Zielschiff benutzt, 1869 in HMS Comet und 1870 in HMS Nettle umbenannt und 1901 verkauft wurde.
 HMS Thunderer (1872), ein Panzerschiff der Devastation-Klasse, das 1909 verkauft wurde.
 HMS Thunderer (1911), ein Schlachtschiff der Orion-Klasse, das 1926 verkauft und 1927 abgebrochen wurde.

Ein Schlachtschiff der Lion-Klasse (1939) sollte ebenfalls HMS Thunderer heißen. Es wurde 1939 bestellt und die Arbeiten 1944 endgültig eingestellt. Ferner erhielt das Royal Naval Engineering College 1946 den Namen HMS Thunderer.

Thunderer